Баковићи могу бити:
 Баковићи (Колашин), насељено место у општини Колашин, Црна Гора
 Баковићи (Фојница), насељено место у општини Фојница, Средњобосански кантон, Федерација БиХ, БиХ